VEB ( — «народное предприятие») — правовая форма промышленных предприятий и коммунальных учреждений в Советской зоне оккупации Германии, а впоследствии, с образованием восточногерманского государства, и в ГДР. Созданы по образцу похожих предприятий в СССР в результате нахождения под советским влиянием по окончании Второй мировой войны, проведенного процесса экспроприации и огосударствления частных предприятий. С 1948 года являлись базовыми экономическими единицами централизованной экономики управления. В соответствии с законом являлись народным достоянием и принадлежали государству ГДР. Их продажа частным лицам была запрещена.

В 1989 году на народных предприятиях были заняты 79,9 % всех трудящихся ГДР.

Довольно часто к производственному имени добавлялось почётное именное звание в честь деятеля, к примеру, Народное предприятие «Химический комбинат им. Вальтера Ульбрихта, г. Лойна», которого трудящиеся должны были добиваться в рамках социалистического соревнования, а также осуществления плана и борьбы за его перевыполнение. Народные предприятия зачастую играли важную роль в содействии спорту.

С объединением Германии и переходом к рыночной экономике в 1990 году примерно 8000 комбинатов и народных предприятий снова были приватизированы Опекунским советом по собственности бывшей ГДР. При их ликвидации и приватизации было сокращено несколько миллионов рабочих мест.

Список народных предприятий ГДР 

 VEB Automobilwerk Zwickau (AWZ)
 VEB Ankerwerk Rudolstadt
 VEB Applikationszentrum Berlin (AEB)
 VEB Automobilwerk Eisenach
 VEB Automobilwerke Ludwigsfelde
 VEB Bärensiegel Berlin
 VEB Baumechanisierung Welzow
 VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt
 VEB Belkowa Bernburg
 VEB Bergmann-Borsig Berlin
 VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik
 VEB Berliner Glühlampenwerk «Rosa Luxemburg»
 VEB Bibliographisches Institut Leipzig
 VEB BMK Kohle und Energie Hoyerswerda
 VEB Carl Zeiss Jena
 VEB Chemiekombinat Bitterfeld (CKB)
 VEB Chemische Werke Buna
 VEB DEFA Kopierwerke Berlin
 VEB Deutsche Schallplatten (Label: Amiga, Litera, Eterna u. a.)
 VEB Deutfracht Seereederei, Rostock
 VEB Deutrans Internationale Spedition
 VEB Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow «Friedrich Ebert»
 VEB Elektrokohle Lichtenberg
 VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld (EKB)
 VEB Elektronische Rechenmaschinen Karl-Marx-Stadt
 VEB Elbewerften Boizenburg / Rosslau
 VEB Erdölverarbeitungswerk Schwedt/Oder
 VEB Fachbuchverlag Leipzig
 VEB Fahrradwerke Elite Diamant Karl-Marx-Stadt
 VEB Falkensteiner Gardinen- und Spitzenwebereien Falkenstein/Vogtl.
 VEB Fernmeldewerk, ab 1984 VEB RFT Nachrichtenelektronik Leipzig
 VEB Filmfabrik Wolfen (ORWO)
 VEB Fleischkombinat Berlin
 VEB Fortschritt Berlin
 VEB Freiberger Präzisionsmechanik Freiberg
 VEB Fritz-Heckert-Werk Karl-Marx-Stadt
 VEB Glashütte Uhrenbetriebe (GUB) Glashütte (Sachsen)
 VEB Halbleiterwerk Frankfurt Oder
 VEB Horch Automobilwerk Zwickau
 VEB Industrie- und Kraftwerksrohrleitungsbau Bitterfeld
 VEB Industriemontagen Leipzig
 VEB Kabelwerk Oberspree Berlin
 VEB Kali- und Steinsalzbetrieb «Saale» Aschersleben-Schierstedt, Staßfurt und in Bernburg
 VEB Kamera- und Kinowerke Dresden
 VEB Karosseriewerk Aschersleben
 VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe
 VEB Kombinat Getriebe und Kupplungen
 VEB Kombinat Haushaltsgeräte Karl-Marx-Stadt
 VEB Kombinat Industrielle Mast (KIM) Königs Wusterhausen
 VEB Kombinat Robotron
 VEB Kraftfahrzeugwerk "Ernst Grube" Werdau
 VEB Kraftfahrzeugwerk Horch Zwickau
 VEB Kranbau Eberswalde
 VEB Kulturpark Berlin
 VEB Kunststoff- und Textilverarbeitungswerk Pouch
 VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW) «Hans Beimler» Hennigsdorf
 VEB Leuchtenbau Leipzig - производитель оборудования уличного освещения.
 VEB Lokomotivbau «Karl Marx» Babelsberg
 VEB LOWA (Lokomotiv- und Waggonbau) Werdau
 VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar
 VEB MIFA Fahrradwerke Sangerhausen
 VEB Modellbahnwagen Dresden (G.Schicht)
 VEB Modellspielwaren Marienberg-Hüttengrund (MAMOS)
 VEB Motorradwerk Zschopau
 VEB Neptunwerft Rostock
 VEB Orbitaplast Weißandt-Gölzau
 VEB Obererzgebirgische Posamenten- und Effekten-Werke Annaberg-Buchholz
 VEB Peenewerft Wolgast
 VEB Pentacon Dresden
 VEB Piko Sonneberg (ныне PIKO Spielwaren GmbH)
 VEB Plasticart
 VEB Plaho Steinach
 VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt
 VEB Kombinat Polygraph «Werner Lamberz» Leipzig
 VEB Prefo Dresden
 VEB Raumschmuck Olbernhau
 VEB Rewatex
 VEB Robur-Werke Zittau
 VEB Rotkäppchen Sektkellerei Freyburg
 VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau - производитель автомобилей.
 VEB Sachsenring Kraftfahrzeug- und Motorenwerk Zwickau
 VEB Sachsenwerk Radio und Rundfunkwerk Niedersedlitz (Dresden)
 VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirow Leipzig (Завод Тяжелого Машиностроения им. С. М. Кирова)
 VEB Schwermaschinenkombinat «Ernst Thälmann» Magdeburg
 VEB Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft — Deutfracht/Seereederei
 VEB Sekundärrohstofferfassung (SERO)
 VEB Sitzmöbelfabrik Hammer (НЗЗ (Б) Мебельная фабрика Хаммер)
 VEB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf
 VEB Stahl- und Walzwerk «Wilhelm Florin» Hennigsdorf
 VEB Strickmoden Freiberg
 VEB Synthesewerk Schwarzheide
 VEB Treffmodelle Berlin
 VEB Volkswerft Stralsund
 VEB Waschmittelwerk Genthin (Spee)
 VEB Waggonbau Ammendorf
 VEB Waggonbau Dessau
 VEB Waggonbau Görlitz
 VEB Weiße Flotte Schwerin
 VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin (WSSB)
 VEB Werk für Technisches Glas Ilmenau
 VEB Werkzeugmaschinen Fabrik (WEMA) Aschersleben
 VEB Wittol Lutherstadt Wittenberg
 VEB Verlag Technik Berlin
 VEB Zekiwa Zeitz - производитель колясок.
 VEB Zemag Zeitz - производитель строительные машины.
 VEB Zentralzirkus
 VEB Zetti Schokoladen und Zuckerwaren Zeitz
VEB Zuckerfabrik Nordkristall Güstrow - производитель сахара.
 VEB Fahrzeug und Jagdwaffenwerk Suhl «Ernst Thälmann»
 VEB Pumpenwerk Erfurt

Список-таблица

Примечания 

Экономика ГДР